Kitschelt ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kitschelt (* 1957), deutscher Journalist und Politiker
 Herbert Kitschelt, Politikwissenschaftler
 Rudolf Kitschelt (1839–1927), österreichischer Fabrikbesitzer und liberaler Politiker